Jméno Václav Křístek se může týkat

 Václav Křístek (jazykovědec) – jazykovědec (1918–1979)
 Václav Křístek (režisér) – režisér a spisovatel (* 1954)
 Václav Křístek (kanoista) – kanoista (* 1996)